Consuetudines puede referirse a:
Costumbres, en latín (consuetudo, consuetudines)
Usos y costumbres
Derecho consuetudinario
Consuetudines feudorum, usos feudales compilados hacia 1170 bajo la autoridad del emperador Federico Barbarroja.
Consuetudines Cluniacenses, descripción de los usos del Monasterio de Cluny realizado por Bernardo de Cluny.
Consuetudines Cartusiae o regla de los cartujos.
Consuetudines Ilerdenses, conjunto de normas de derecho local (similar a los fueros), redactado en 1228 por Guillermo Botet, cónsul de Lérida.

Notas